Борис Серапионович Беляков (1935—2010) — советский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. По окончании карьеры игрока работал тренером. Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился 12 июня 1935 года в Горьком. Воспитанник павловского футбола. На взрослом уровне дебютировал в составе местного «Торпедо». Выступал также за торпедовскую команду Горького. В 1960 году оказался в московском «Локомотиве», за который сыграл более ста пятидесяти матчей, большинство — на уровне Высшей лиги. В 1965 году был капитаном команды. Завершал карьеру футболиста в Харькове.

Был тренером молодежной команды ЦСО «Локомотив», футбольных коллективов Калуги, Волжского, Рыбинска.

Скончался 29 апреля 2010 года, менее двух месяцев не дожив до своего 75-летнего юбилея.

Примечания 

Игроки ФК «Торпедо» Павлово
Игроки ФК «Торпедо-Виктория»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Металлист»
Тренеры ФК «Рыбинск»
Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Мастера спорта СССР
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский